Публій Корнелій Тацит — давньоримський історик.
 Марк Клавдій Тацит — давньоримський імператор, за деякими джерелами його нащадок.